Denumirea de Valea Porcului se poate referi la una din următoarele localități din România, astăzi denumite altfel:
 Alunișu, comuna Băiculești, județul Argeș;
 Valea Stejarului, județul Maramureș.